Les Ferrari 312 sont des voitures de courses (monoplaces de Formule 1 ou Sport-prototypes) conçues par le constructeur italien Ferrari dans les années 1960 et 1970. La 312 sera déclinée en plusieurs modèles, d'abord avec un moteur V12, puis avec un moteur de  à plat (improprement appelé « Boxer » par Ferrari) pour la B, B2, B3, puis la T, T2, T3, T4 et enfin T5, passant au fil du temps de l'apparence des premières voitures de Formule 1 à celle des monoplaces récentes.

Les pilotes Gilles Villeneuve, Niki Lauda, Jacky Ickx, Clay Regazzoni et Mario Andretti, entre autres, les ont pilotées.

Modèles 
Les différents modèles de la Ferrari 312 sont les suivants :
 Ferrari 312
 Ferrari 312 B
 Ferrari 312 B2
 Ferrari 312 B3
 Ferrari 312 T
 Ferrari 312 T2
 Ferrari 312 T3
 Ferrari 312 T4
 Ferrari 312 T5
 Ferrari 312 P
 Ferrari 312 PB

312